Romániai települések
 Mesteacăn Botoșani megyében
 Mesteacăn Krassó-Szörény megyében
 Mesteacăn Dâmbovița megyében
 Mesztákon Hunyad megyében, Brádhoz tartozik
 Mesztákon Hunyad megyében, Reketyefalvához tartozik
 Kisnyíres Máramaros megyében
 Mesteacăn Neamț megyében 
 Nyírestanya Szatmár megyében